«Point» puede referirse a:

 Fernand Point (1897–1955), cocinero francés.
Point 1920, empresa española de mobiliario.

 Point, ciudad de Texas, EE. UU.

 Point (2001), álbum de Cornelius.
The Point, rascacielos de Punta Paitilla, Panamá.

Véase también 

Pointer 

Point Pleasant .